Příjmení Bastien nosí více významných osobností:

 Alan Bastien (* 1971) – český zpěvák
 Baz Bastien (1919–1983)– kanadský hokejový brankář
 Jean-Marie Bastien-Thiry (1927–1963)– francouzský inženýr, jeden ze strůjců atentátu na Charlese de Gaulla
 Pierre Bastien (1924–2006) – francouzský lékař
 Pierre Bastien (hudebník) (* 1953) – francouzský skladatel

Další významy
 Bastien a Bastienka – singspiel od Wolfganga Amadea Mozarta
 Aldege "Baz" Bastien Memorial Award – trofej pro nejlepšího brankáře AHL, pojmenovaná po Bazi Bastienovi

Externí odkazy